Пулатов — узбецьке, таджицьке прізвище. Відомі носії:

 Пулатов Кари-Юлдаш Пулатович (1890—1965) — радянський державний і політичний діяч.
 Пулатов Камал (1918-?) — Герой Радянського Союзу, указ про нагородження скасовано.
 Пулатов Сайфулло — радянський господарський, державний і політичний діяч.
 Пулатов Таїр Пірмухамедович (1906—1979) — радянський господарський, державний і політичний діяч.
 Пулатов Тимур Ісхакович (нар. 1939) — узбецький прозаїк.
 Пулатові Абдурахим Каюмович (нар. 1945) — узбецький учений і політик.
 Пулатова Ольга Валентинівна (нар. 1975) — українська співачка.
 Пулатов Олег Юлдашевич — підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ, один із обвинувачених у справі збиття пасажирського лайнера рейсу MH17 над Україною.